Weltweit gibt es 2431 Ramsar-Gebiete in 172 Ländern (Stand Oktober 2021). Diese sind Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für die die Richtlinien der Ramsar-Konvention gelten. Insgesamt erstrecken sie sich über eine Fläche von 2,54620630 Millionen km². Zuletzt trat am 10. Oktober 2021 Angola der Ramsar-Konvention bei.

Ramsar-Gebiete in Afrika

Ramsar-Gebiete in Amerika

Ramsar-Gebiete in Asien

Ramsar-Gebiete in Australien/Ozeanien

Ramsar-Gebiete in Europa

Weblinks 

 
 
 

!